Нич () — фамилия. Известные носители:
 Нич, Антонин (1905—?) — чехословацкий борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы.
 Нич, Вильгельм Людвиг (1703—1758) — немецкий протестантский богослов.
 Нич, Герберт (род. 1970) — австрийский фридайвер.
 Нич, Грегор Вильгельм (1790—1861) — немецкий филолог.
 Нич, Дженнифер (1966—2004) — немецкая киноактриса.
 Нич, Казимир (1874—1958) — польский языковед, славист.
 
 Нич, Фридрих Август Бертхольд (1832—1898) — немецкий протестантский богослов.
 Нич, Христиан Людвиг (1782—1837) — германский зоолог.

См. также 
 Ниче
 Ницше
 Ныч